El nombre de García Fernández puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 García Fernández (m. 995), conde de Castilla.
 García Fernández de León (m. 1184), hijo ilegítimo del rey Fernando II de León.
 García Fernández de Villamayor (m. c. 1241), noble castellano, mayordomo mayor de la reina Berenguela I de Castilla y después de su hijo Fernando III de Castilla. 
 García Fernández de Heredia (1335-1411), noble y religioso aragonés.
 García Fernández de Villagarcía (m. 1387), maestre de la Orden de Santiago y señor de Villagarcía.
 Garci IV Fernández Manrique de Lara (m. 1436), I conde de Castañeda.
 García Fernández Manrique (m. 1546), III conde de Osorno.
 Garcia Fernandes (m. 1565), pintor renancentista portugués.